Гранха лос Пинос има више значења:

 Гранха лос Пинос (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Гранха лос Пинос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Пинос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Пинос, Ранчо Оњате (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Пинос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику